Levacher ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Levacher (* 1978), französische Dirigentin
 Franz Levacher (1880–1947), deutscher Politiker (Zentrum, NSDAP), Mitglied des Landesrates des Saargebietes